Mount Stanley ist der Name von

 Mount Stanley (Antarktika), Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Stanley (Queensland), Berg im australischen Bundesstaat Queensland
 Mount Stanley (Ruwenzori), Berg(massiv) im Ruwenzori-Gebirge im Kongo und in Uganda